Le sigle AWB peut signifier :
 , un parti d'extrême-droite sud-africain ;
  ;
 , une loi fédérale des États-Unis ;
 Attijariwafa Bank, un groupe bancaire et financier marocain ;
 Average White Band, un groupe écossais de funk et de rhythm and blues ;
 AutoWikiBrowser, un outil semi-automatisé pour éditer les wikis.

Le code AWB peut faire référence à : 
 .